337-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 337-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в августе 1941 года.
 337-я стрелковая Лубненская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия — сформирована летом 1942 года.